Overboard steht für:

 Overboard – Ein Goldfisch fällt ins Wasser, US-amerikanischer Spielfilm (1987) 
 Overboard (2018), US-amerikanischer Spielfilm
 Overboard!, US-amerikanisches Computerspiel (1997)